Denholm steht für:

Orte:
 Denholm (Québec), Kanada
 Denholm (Saskatchewan), Kanada
 Denholm (Schottland)

Familiennamen:
 Frank E. Denholm (1923–2016), US-amerikanischer Politiker
 Robyn Denholm (* 1963), australische Betriebswirtin

Vornamen:
 Denholm Elliott (1922–1992), englischer Schauspieler

Sonstiges:
 Mount Denholm, Berg im Enderbyland, Antarktika
 The Denholm Group, ein britisches Schifffahrts- und Logistikunternehmen

Siehe auch:
 Dänholm